Меморіал Таля — щорічний шаховий турнір, який відбувається в Москві. Перший турнір відбувся 2006 року, в честь 70-річчя восьмого чемпіона світу Михайла Таля.

Переможці турніру

Сумарна таблиця виступів за 2006—2016 рр. (класичні шахи) 

Меморіал Таля